Clymenura tropica är en ringmaskart som först beskrevs av Mesnil och Fauvel 1939.  Clymenura tropica ingår i släktet Clymenura och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tropica